

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowea
 Lubosinek – osada wsi Żółwin w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Międzyrzecz
 Lubosinek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Pniewy